Хойдун (Ляншань) (会东) — уезд Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань (КНР)
 Хойдун (Хойчжоу) (惠东) — уезд городского округа Хойчжоу провинции Гуандун (КНР)